Mehurići (Busovača, BiH)
Mehurići (Travnik, BiH)